Онука, онучка — донька сина або дочки.
 Онука (Румунія) — село у повіті Муреш в Румунії.
 ONUKA — український музичний гурт.